Cryptic Writings е седми студиен албум на хевиметъл групата Megadeth от 1997 година. Както самият Мъстейн споменава по-късно, той се появява след „сух“ период за групата продължил от издаването на Youthanasia, сравнявайки го с периода между So Far, So Good... So What! и Rust in Peace. Това се дължи на няколко причини: смяната на мениджмънта, дрезгите между музикантите, здравословното състояние на Дейв Мъстейн, както и преместването им във Финикс. Продуцент на албума е Дан Хъф, който печели уважението на фронтмена с уменията си в свиренето на китара, според Дейв, като дори го научава на някои нови трикове и техники. Бащата на Дан Хъф, Рон Хъф, написва, аранжира и дирижира оркестровата част от музиката в албума.

Именно от Cryptic Writings е и първият хит на състава – Trust, достигнал до номер едно в класациите на рок радиата в САЩ, както и още два хита влезнали в Top 10.

„Това щеше да бъде последният албум с участието на Ник Менза. Беше ми тъжно, когато трябваше да съживя парчетата, докато ги ремиксирах. Обичах тези момчета и спомените за емоциите, които витаеха тогава са доста неприятни.“, споделя Дейв Мъстейн по-късно.

Състав 
 Дейв Мъстейн – вокали, китара
 Марти Фрийдман – китара
 Дейвид Елефсън – бас
 Ник Менза – барабани

Песни

2004 
През 2004 година албумът е ремастериран и преиздаден от Capitol Records, като са включени 4 бонус парчета:
 13. Trust (Spanish Version)
 14. Evil That's Within
 15. Vortex (Alternate Version)
 16. Bullprick

Източници 
 Книжката в преиздадения албум от 2004 година.

Музикални албуми от 1997 година
Албуми на Мегадет